Житомирская фабрика музыкальных инструментов — промышленное предприятие в городе Житомир Житомирской области Украины.

История

1936 - 1991 
Производство музыкальных инструментов было создано в Житомире в 1936 году на базе ранее существовавшей деревообрабатывающей артели, в ходе индустриализации 1930-х годов расширенной и преобразованной в фабрику. Первой её продукцией стали баяны.

В ходе Великой Отечественной войны 9 июля 1941 года Житомир был оккупирован наступавшими немецкими войсками, 12 ноября 1943 года - освобождён советскими войсками. В ходе боевых действий и немецкой оккупации предприятие пострадало, а при отступлении было полностью разрушено гитлеровцами.

В августе 1944 года фабрика возобновила работу, а в ходе пятой пятилетки (1950 - 1955 гг.) она была оснащена новой техникой. После завершения реконструкции, фабрика стала выпускать свыше тысячи баянов и гармоней в год.

Весной 1970 года за успешное выполнение плановых производственных показателей фабрика была награждена Ленинской юбилейной Почётной грамотой, а ряд наиболее отличившихся работников был награждён ленинскими юбилейными медалями. В 1970-е годы на фабрике работали 1200 человек, которые выпускали до 1000 баянов и до 400 гармоней в месяц, а также детские игрушки, электробаяны и холодильники (начинку для которых делали на житомирском заводе "Электроизмеритель").

Основной продукцией фабрики являлись баяны и гармони (которые продавались в СССР и экспортировались в другие страны), но в мае 1985 года было утверждено решение о выделении средств на реконструкцию фабрики в 1986 - 1987 гг. для освоения производства гитар.

В целом, в советское время фабрика входила в число ведущих предприятий города.

После 1991 
После провозглашения независимости Украины государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество. В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации фабрики.

По состоянию на начало 2008 года фабрика по-прежнему входила в число действующих предприятий города

В дальнейшем, предприятие было перерегистрировано как общество с ограниченной ответственностью. По состоянию на начало марта 2012 года помещения фабрики сдавали в аренду, но было объявлено о намерении возобновить здесь выпуск музыкальных инструментов. В апреле 2017 года численность рабочих фабрики составляла 12 человек, основным направлением деятельности являлся ремонт ранее выпущенных музыкальных инструментов.

Примечания

Литература 
 Г. Г. Синяков. Житомир. Киев, 1968.

Предприятия Житомира
Предприятия музыкальных инструментов в СССР